Skibet har flere betydninger:

 Skibet (by) – jysk landsby i Skibet Sogn, Vejle Kommune.
 Skibet (roman) – roman af Johannes V. Jensen.
 Kirkeskib (bygningsdel) – største rum i en kirke.
 Skibet (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1947